Kai Holm er navnet på flere personer:

 Kai Holm (skuespiller) (1896-1985) – dansk skuespiller (Kai Emil Holm)
 Kai Holm (foreningsformand) (født 1938) – dansk ingeniør, fhv. formand for Danmarks Idræts-Forbund